Nizami oder Nezāmi ist der Name von:

 Nezāmi (um 1141–1209), persischer Dichter aus Gandscha
 Nezāmi-ye Aruzi oder Niẓāmī ʿArūḍī (um 1100/1160), persischer Dichter aus Samarkand
 Motiur Rahman Nizami (1943–2016), bangladeschischer Politiker der Jamaat-e-Islami

Siehe auch:
 Nizām al-Mulk